El término Universidad de Roma puede referirse:

 a la Universidad de Roma La Sapienza, cuyo nombre oficial es Sapienza-Università di Roma;
 a la Universidad de Roma Tor Vergata, cuyo nombre oficial es Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; o
 a la Universidad de Roma III, cuyo nombre oficial es Università degli studi Roma Tre.